V-dag (fra engelsk "V Day" – "V" for "victory", sejr) kan betegne:
VE-dag – dagen, hvor 2. verdenskrig officielt sluttede i Europa
VJ-dag – dagen, hvor 2. verdenskrig officielt sluttede i Asien